Il collegio elettorale di Portomaggiore fu un collegio elettorale del Senato della Repubblica operativo dal 1948 al 1993; fu istituito dal DPR 6 febbraio 1948, n. 30 (emanato nella vigenza della legge 6 febbraio 1948, n. 29).

Territorio
Il collegio comprendeva i seguenti comuni: Argenta, Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Migliarino, Ostellato, Portomaggiore, Ro (comuni della provincia di Ferrara non compresi nel collegio di Ferrara), Baricella, Malalbergo, Minerbio, Molinella (provincia di Bologna).

Dati elettorali

I legislatura

II legislatura

III legislatura

IV legislatura

V legislatura

VI legislatura

VII legislatura

VIII legislatura

IX legislatura

X legislatura

XI legislatura

Portomaggiore